Hans Franz Passavant ist der Name folgender Personen:

*Hans Franz Passavant (Bankier) (1751–1834), Schweizer Bankier
Hans Franz Passavant (Unternehmer) (1845–1909), Schweizer Industrieller